Granmossetjärn kan avse:
Granmossetjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Granmossetjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn